Mahilani – Plume di Tritone
Mahilani – Spirito del mare nella cultura dell'isola di Tonga